

Codici 
 MCK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Mc Cook, Mc Cook (Nebraska), Stati Uniti

Altro 
 McK Publishing – editore italiano